Зелений Струмок' — річка в Україні, у Дубенському районі Рівненської області. Ліва притока Ікви, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 7,49 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,17  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,04 . Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Онишківці. Тече переважно на північний схід через Тур'я і між селами Миньківці та Берег впадає у річку Ікву, праву притоку Стиру.

Цікавий факт 
 У книзі Олександра Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» про цю річку зазначено: 

 У XIX столітті у селах Онишківці і Тур'я працювали по одному водяному млину.

Примітки 

Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Дубенського району
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці